Нефтянка — топоним в России:
 Нефтянка — село в Веденском районе Чечни.
 Нефтянка — река в Чечне, приток Сунжи.

Разговорное и профессиональное:
 нефтянка — нефтяная промышленность

См. также